The Awful Truth steht für:

 The Awful Truth, Originaltitel von Die schreckliche Wahrheit, US-amerikanischer Film von Leo McCarey (1937)
 The Awful Truth, Fernsehserie von Michael Moore (1999, 2000), siehe Michael Moore #The Awful Truth